Первая футбольная лига 1983/1984 () — 27-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 20 августа 1983 года и закончился 27 мая 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1983/1984
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1983 году
Спорт в Турции в 1984 году